Casper's Griezelschool (originele titel Casper's Scare School) kan verwijzen naar:

Casper's Griezelschool (film), een film uit 2006
Casper's Griezelschool (animatieserie), een animatieserie uit 2009